Барби:

 Барби — кукла.

Топоним 
 Барби — город в Германии.
 Барби — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Барби — коммуна во Франции, департамент Савойя.

Персоналии 
 Барби — дворянский род.
 Барби, Аличе (1858—1948) — итальянская певица, меццо-сопрано, исполнительница камерной музыки.
 Барби, Клаус (1913—1991) — военный преступник Третьего рейха.
 Барби — кличка известного наркобарона Э. Вальдеса.
 Барби — сценический псевдоним российской поп-певицы Марины Волковой.

Фильм 
 Барби — американский фильм в жанре романтической комедии режиссёра Греты Гервиг.

См. также 
 Barbi — марка итальянских автобусов.
 Бербик